Мей Куестел () (13 септември 1908 г. – 4 януари 1998 г.) е американска актриса. Предимно се занимава с озвучаване през кариерата си.

Кариера 
Най-известните ѝ роли са Бети Бууп от едноименната анимационна поредица и Олив Ойл от „Попай Моряка“. Озвучава също и Малката Одри в серията филмчета на Феймъс Студиос.

Между 1931 и 1939 г. Куестел озвучава Бети Бууп в над 150 анимационни филмчета, продуцирани от Флайшър Студиос и Парамаунт.

Тя е първият озвучаващ артист, който играе и пред микрофон, и пред камера своя образ, когато изиграва Бети Бууп в късометражния филм на Парамаунт Пикчърс „Музикална справедливост“ през 1931 г.

През 1988 г. дава глас на героинята за последен път в кратката ѝ поява в „Кой натопи Заека Роджър?“.

Личен живот 
Има двама синове от брака си с Лио Балкин – Робърт (1933–1969) и Ричард (р. 1938). Куестел е женена за Джак Шели от 1970 до смъртта му през 1996 г.

Мей Куестел умира на 89 години от болестта на Алцхаймер на 4 януари 1998 г. в Ню Йорк.

Частична филмография

Филми

Сериали

Източници

Външни препратки 
 

Американски актриси
Американски радиоактриси
Американски озвучаващи актриси
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк
Починали в Ню Йорк
Починали от болестта на Алцхаймер